Иштиак Ахмед:
  (1941—2015) — пакистанский писатель.
  (род. 1947) — шведский политолог пакистанского происхождения.
 Иштиак Ахмед (род. 1962) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1984 года.